La Ukrajina Super-Liha 2012-2013 è stata la 22ª edizione del massimo campionato ucraino di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Budivelnyk Kyïv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013